Зиновский сельский совет () — входит в состав
Путивльского района 
Сумской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Зиново
.

Населённые пункты совета 
 
 с. Зиново 
 с. Белогалица 
 с. Курдюмово 
 с. Латышовка 
 с. Пересыпки 
 с. Пешково 
 с. Солнцево 
 с. Харевка 
 с. Щекино

Ликвидированные населённые пункты совета 
 с. Понизовка

Примечания 

Местные советы (Путивльский район)